UO puede significar:

 Universidad de Oriente (Cuba); o
 Unión de Oficiales, asociación profesional de la Guardia Civil, en España.

Siglas